Magnussen či Magnússen je skandinávské patronymum a z něj vzešlé příjmení:

 Árni Magnússon (Magnussen; (1663–1730), islandský učenec.
 James Magnussen (* 1991), australský plavec
 Jan Magnussen (* 1973), dánský automobilový závodník, pilot Formule 1
 Kevin Magnussen (* 1992), dánský automobilový závodník